Klaus Grohe ist der Name folgender Personen:

* Klaus Grohe (Chemiker) (* 1934), deutscher Chemiker
 Klaus Grohe (Unternehmer) (* 1937), deutscher Unternehmer